Dicken steht für:
 Dicken, Ortschaft in der Gemeinde Neckertal im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Dicken (Münze), alte Silbermünze, die am Ende des 15. Jahrhunderts in der Schweiz und in Oberdeutschland entstand. 
 Dicken, Spitzname des britischen Musikers Jeff Pain
 Dicken, Spitzname des Punksängers Dirk Jora

Dicken ist ein Siedlungsname, die in der Ostschweiz häufig vorkommt:
 Dicken (Ebnat-Kappel) in der Gemeinde Ebnat-Kappel 
 Dicken (Grub AR) in der Gemeinde Grub AR
 Dicken (Krinau) in der Gemeinde Wattwil
 Dicken (Nesslau) in der Gemeinde Nesslau 
 Dicken (Quarten) in der Gemeinde Quarten
 Dicken (Waldkirch) in der Gemeinde Waldkirch SG 
 Dicken (Wattwil) in der Gemeinde Wattwil

Siehe auch:
 Dicke